Longtown ist der Name mehrerer 

Orte in Irland:
 Longtown (County Antrim)

im Vereinigten Königreich:
 Longtown (Cumbria)
 Longtown (Herefordshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Longtown (Mississippi)
 Longtown (Missouri)
 Longtown (North Carolina)
 Longtown (Oklahoma)
 Longtown (South Carolina)
 Longtown (Tennessee)